Myre ist der Name folgender Orte
 Myre (Berg), Ort in der schwedischen Gemeinde Berg, Jämtlands län
 Myre (Øksnes), Ort in der norwegischen Kommune Øksnes, Nordland